Шумако́в — русская фамилия. Известные носители:

 Шумаков, Алексей Васильевич (род. 1948) — советский борец, олимпийский чемпион.
 Шумаков, Борис Аполлонович (1889—1979) — советский учёный-мелиоратор, Герой Социалистического Труда.
 Шумаков, Валентин Владимирович (1940—2013) — украинский художник.
 Шумаков, Валерий Иванович (1931—2008) — советский и российский врач-трансплантолог.
 Шумаков, Георгий Евгеньевич (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Шумаков, Дмитрий Валерьевич (род. 1967) — российский учёный, кардиохирург и трансплантолог.
 Шумаков, Евгений Маркович (1910—1997) — советский энтомолог.
 Шумаков, Захар Егорович (1899—1971) — Герой Советского Союза.
 Шумаков, Илья Яковлевич (1919—1981) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Шумаков, Станислав Юрьевич (род. 1978) — российский, казахстанский хоккеист.
 Шумаков, Тихон Петрович (1913—1988) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Шумаков, Яков Сергеевич (1919—1944) — советский воин-артиллерист, Герой Советского Союза.

Также 
 Шумаков — хутор в Курском районе Курской области
 Шумаков — хутор в Обоянском районе Курской области

См. также 
 Шумаково
 Шумаковы — о дворянских родах